La NewWorld National Football League 2011 è la 35ª edizione del massimo campionato di calcio delle Figi.

Al torneo prendono parte 11 squadre tra cui le selezioni Under-20 insieme anche agli Under-23 della Nazionale figiana. Il campionato inizia il 12 febbraio 2011 e terminerà il 27 novembre 2011.

Squadre partecipanti

 Figi U-23

Classifica

Promotion/Relegation Play-Off

Verdetti 
  Campione delle Figi 2011
  qualificata per la OFC Champions League 2011-2012
   salva dopo i Playoff Salvezza/Promozione
   Figi U-23 retrocessa in Premier League 2012

Campionato figiano di calcio